Zelejowa 
 Zelejowa w Łąkach
 Rezerwat przyrody Góra Zelejowa